Fokin je priimek več oseb:
 Vasilij Vasiljevič Fokin, sovjetski general
 Anton Fokin, uzbeški gimnastik
 Sergej Aleksandrovič Fokin, ruski nogometaš